KZ, K-Z eller kz har flere betydninger:

Kunst og media 
 KZ, en af de to oprindelige medlemmer i den japanske musikgruppe Livetune.
 KZ Tandingan (født 1992), Filipinsk sanger
 K-Z, en italiensk dokumentarfilm fra 1972
 Kuhns Zeitschrift, en af de tidligere navne for tidskriftet Historische Sprachforschung

Steder 
 Ka'ba-ye Zartosht - eller Kaabah of Zoroaster, et 5. århundrede BCE tårn ved Naqsh-e Rustam, et arkæologisk sted i Iran.
 Kazakhstan (ISO 3166 kode: KZ)
 Tyske koncentrationslejre - (1933–1945)

Transportation 
 Nippon Cargo Airlines (IATA kode: KZ)
 Kramme & Zeuthen - dansk flyvemaskinebygger.
 Kuaizhou - en kinesisk familie af transportraketter
 Toyota KZ engine - en dieselmotor lavet til biler

Andre anvendelser 
 .kz - internet landekode for Kazakhstan
 Kz - symbol for Angolan kwanza, Angolas møntfod.